Grundsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grundsjön, Ryssberget, sjö i Bromölla och Sölvesborgs kommuner, 
Grundsjön (Dalhems socken, Småland, 642711-152209), sjö i Västerviks kommun,  (12,3 ha)
Grundsjön (Dalhems socken, Småland, 643024-152569), sjö i Västerviks kommun, 
Grundsjön, Västergötland, sjö i Ulricehamns kommun,  (8,84 ha)
Lilla Grundsjön, sjö i Alingsås kommun,  (1 ha)
Stora Grundsjön, sjö i Alingsås kommun,  (4 ha)
Grundsjön, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (95,1 ha)
Grundsjön, Uppland, sjö i Östhammars kommun, 
Grundsjön (Fryksände socken, Värmland), sjö i Torsby kommun,  (96,9 ha)
Grundsjön (Nordmarks socken, Värmland), sjö i Filipstads kommun,  (91,6 ha)
Grundsjön (Mora socken, Dalarna, 676014-140528), sjö i Mora kommun,  (27,2 ha)
Grundsjön (Mora socken, Dalarna, 677234-140754), sjö i Mora kommun,  (10,2 ha)
Grundsjön (Älvdalens socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (31,9 ha)
Grundsjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (25,4 ha)
Grundsjön (Ovansjö socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (9,39 ha)
Grundsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (9,79 ha)
Grundsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (21,5 km²)
Grundsjön (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (39 ha)
Grundsjön (Hammerdals socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (35 ha)
Grundsjön (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (56,5 ha)
Lill-Grundsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (20,3 ha)
Stor-Grundsjön, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (4,26 km²)
Grundsjön (Björna socken, Ångermanland, 708067-164053), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (17,9 ha)
Grundsjön (Björna socken, Ångermanland, 708675-162970), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (43,7 ha)
Grundsjön (Gudmundrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun, 
Grundsjön (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (9,22 ha)
Lill-Grundsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (13,9 ha)
Lill-Grundsjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (41,4 ha)
Lill-Grundsjön (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (51,9 ha)
Stor-Grundsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (21,9 ha)
Stor-Grundsjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (80,3 ha)
Stor-Grundsjön (Trehörningsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (95,4 ha)
Grundsjön (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (10,5 ha)
Grundsjön (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (27 ha)
Grundsjön (Arvidsjaurs socken, Lappland), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (18 ha)
Grundsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun och Strömsunds kommun,  (23,7 ha)
Grundsjön (Fredrika socken, Lappland, 711392-161679), sjö i Åsele kommun,  (20 ha)
Grundsjön (Fredrika socken, Lappland, 713156-161100), sjö i Åsele kommun,  (20,6 ha)
Grundsjön (Fredrika socken, Lappland, 713209-162194), sjö i Åsele kommun,  (14,3 ha)
Grundsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 715991-158543), sjö i Vilhelmina kommun,  (22,7 ha)
Grundsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 717414-157955), sjö i Vilhelmina kommun,  (93,7 ha)
Grundsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 718583-149863), sjö i Vilhelmina kommun,  (23,6 ha)
Grundsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 724526-151088), sjö i Vilhelmina kommun,  (10,1 ha)
Grundsjön (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (36,5 ha)
Lill-Grundsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (35,2 ha)
Stor-Grundsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (19,7 ha)
Stor-Grundsjön (Vilhelmina socken, Lappland), sjö i Vilhelmina kommun,  (1,23 km²)
Västra Grundsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (5,89 ha)
Östra Grundsjön, sjö i Vilhelmina kommun,  (29,7 ha)

Se även
Matalajärvi

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn